W. Kordes’ Söhne Rosenschulen GmbH & Co KG (Вильгельм Кордес и сыновья) — компания, занимающаяся селекцией и производством роз.

В компании работает около 150 сотрудников, ежегодно реализуется более двух миллионов роз по всему миру.

Основатели 
Вильгельм Кордес I (1865—1935) — немецкий садовод, селекционер роз и основатель питомника. Родился в семье потомственным моряков. В двадцать два года (в 1887 году) Вильгельм основал фирму «Декоративное и практическое садоводство», которая сама не занималась селекцией садовых роз, а только выращивала лучшие сорта садовых роз, выведенные французскими и немецкими специалистами. Со временем он стал ведущим розоводом Германии.

Его сыновья: Вильгельм Кордес II (1891—1976) и Герман Кордес (1893—1963), Реймер Кордес (1922—1977).

Вильгельм Кордес III (род. 1953), сын Реймера, работает в компании в настоящее время.

История 
Вильгельм Кордес I создал свой сад роз в 1887 году в Эльмсхорне. Вильгельм Кордес II и его брат Герман в 1919 году дали фирме название «Вильгельм Кордес и сыновья» и сделали её всемирно известной.

Вильгельм Кордес II был интернирован во время Первой мировой войны на острове Мэн, где в свободное время изучал генетику. Его общая цель заключалась в выведении сортов, устойчивых к болезням и хорошо приспособленных к климату Германии. С 1920 он сосредоточился исключительно на работе с растениями, оставив управление своему брату Герману. К середине 1930-х годов фирма значительно выросла.

Селекционеры фирмы много работали с такими видами, как Rosa rubiginosa, Rosa spinosissima, Rosa wichurana, Rosa rugosa. Приоритетным направлением в селекции с начала становления фирмы Вильгельм Кордес избрал выведение неприхотливых и зимостойких роз, а признанием ценности этих работ стало введение нового класса в классификации садовых роз (Hybrid Kordesii — гибрид розы кордезии).

В настоящее время производится около 3,5 миллионов кустов роз в год.

Некоторые сорта

Литература 
 Charles & Brigid Quest-Ritson, The RHS Encyclopedia of Roses, Dorling Kindersley, 2003, p 221. ISBN 978-1-40533511-9.
 Charles Quest-Ritson, Climbing Roses of the World, Timber Press, 2003, pp 195–6. ISBN 0-88192-563-2.

Ссылки 
 W. Kordes Söhne The Kordes firm’s website in English

Селекция
Компании, выращивающие розы
Общества с ограниченной ответственностью Германии